Wu Shui ist der Name folgender Flüsse:

 Wu Shui (Yuan Jiang, links) (), Quellfluss des Yuan Jiang (Jangtsekiang)
 Wu Shui (Yuan Jiang, rechts) (), Nebenfluss des Yuan Jiang